Agueli bezeichnet:
 Ivan Aguéli, einen schwedischen Maler
 Île Agueli, eine algerische Insel